Integrale veiligheid
 Maatschappelijke veiligheid (opleiding), een opleiding hierrond